Souchère est un patronyme porté notamment par :

 Alain Souchère, professeur, comédien et metteur en scène français ;
 Roger Souchère, architecte et résistant français.

Article connexe 
 

Homonymie de patronyme